The Eagle (l'aquila in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Eagle – film del (1915) diretto da Leon De La Mothe 
 The Eagle – film del (1918) diretto da Elmer Clifton
 L'aquila (The Eagle) – film del 1925 diretto da Clarence Brown
 The Eagle – film del 2011 diretto da Kevin Macdonald

Letteratura 
 The Eagle – poema di Alfred Tennyson del 1851
 The Eagle – romanzo di Jack Whyte del 2005, pubblicato in Italia in due volumi, Il destino di Camelot e Il sogno di Ginevra

Musica 
 The Eagle – album di Waylon Jennings del 1990